«Уйпе́шт» — угорський футбольний клуб з міста Будапешт, який виступає в чемпіонаті Угорщини. Заснований у 1885 році. Домашні матчі проводить на стадіоні «Суса Ференц», що вміщає 13 501 глядачів. «Уйпешт» є двадцятикратним чемпіоном країни і восьмиразовим володарем національного Кубка, що робить його одним з найбільш титулованих клубів Угорщини.

Названий іменем міста Уйпешт, яке в 1950 році стало одним з районів Будапешта.

Склад команди

Досягнення 

 Чемпіон Угорщини (20): 1929-30, 1930-31, 1932-33, 1934-35, 1938-39, 1945 Весна, 1945-46, 1946-47, 1959-60, 1969, 1970 Весна, 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1977-78, 1978-79, 1989-90, 1997-98
 Володар Кубка Угорщини (11): 1969, 1970, 1975, 1982, 1983, 1987, 1992, 2002, 2014, 2018, 2021
 Володар Суперкубка Угорщини (3): 1992, 2002, 2014
 Фіналіст Кубка ярмарків (1): 1968-69
 Півфіналіст Кубка європейських чемпіонів (1): 1973-74
 Володар Кубка Мітропи (2): 1929, 1939
 Володар Кубка Націй: 1930

Виступи в єврокубках

Посилання 
 Офіційний сайт

Футбольні клуби Угорщини
Футбольні клуби, засновані 1885
Спортивні клуби Будапешта